Zab bezeichnet:
 Ząb (Poronin), Ort in Polen
 Großer Zab, Zufluss des Tigris in der Türkei und im Irak
 Kleiner Zab, Zufluss des Tigris im Iran und Irak 

ZAB steht für:
 Zentrale Ambulanz für Betrunkene in Hamburg
 Zentrale Ausländerbehörde
 Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
 Zollernalbbahn

ZaB steht für:
 Zentrum am Berg, Versuchstunnel der Montanuniversität Leoben am steirischen Erzberg

zab steht für:
 Tlacolula-Valley-Zapotekisch, eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko (ISO-639-3-Code)

Abkürzung